Rue des Fossés (Liège), Belgique
 Rue des Fossés (Lille), France